Екслібрис — книжковий знак, невелика художньо виконана етикетка, де вказано, кому належить книжка;
 Екслібрис — видавництво;
 Екслібрис — рекламна компанія, м. Львів.